

Carriera 
In carriera vanta la vittoria di 7 titoli ITF Women's Circuit. Nel 2019 ha vinto il 21 luglio gli Internazionali di Imola, battendo in finale la connazionale Claudia Giovine col punteggio di 6-3, 6-3 e il 4 agosto gli Internazionali di Sezze, superando la kazaka Anna Danilina per 6-4, 6-1. Il 15 ottobre 2018 ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi al 293º posto.

Statistiche

Singolare

Vittorie (7)

Sconfitte (5)

Doppio

Sconfitte (2)

Note

Collegamenti esterni